Ле́рмонтовская:

 Лермонтовская — площадь в Москве.
 Лермонтовская — название нескольких улиц.
 Лермонтовская — название нескольких станций метро.
 Лермонтовская — станция СКЖД
 Лермонтовская энциклопедия — энциклопедия о М. Ю. Лермонтове.

См. также 
 Лермонтовский